A Christmas Carol (, meist übersetzt als Eine Weihnachtsgeschichte) steht für:
 A Christmas Carol, eine Erzählung von Charles Dickens aus dem Jahr 1843
 A Christmas Carol (Oper), Opernfassung des britischen Komponisten Iain Bell aus dem Jahr 2014
 mehrere Verfilmungen dieser Erzählung:
 A Christmas Carol (1908), US-amerikanischer Stummfilm 1908
 A Christmas Carol (1938), US-amerikanischer Spielfilm 1938, Regie: Edwin L. Marin
 The Christmas Carol, US-Fernsehfilm-Special 1949, Regie: Arthur Pierson
 A Christmas Carol (1971), US-amerikanischer Zeichentrickfilm 1971, Regie: Richard Williams
 Ein Weihnachtsmärchen (1982) (Originaltitel A Christmas Carol), australischer Zeichentrickfilm-Adaption
 Mickys Weihnachtserzählung (Originaltitel: Mickey’s Christmas Carol), US-amerikanischer Zeichentrickfilm 1983, Regie: Burny Mattinson
 Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte (Originaltitel: A Christmas Carol), britischer Fantasyfilm 1984, Regie: Clive Donner
 Die Muppets-Weihnachtsgeschichte (Originaltitel: The Muppet Christmas Carol), US-amerikanischer Puppentrickfilm 1992, Regie: Brian Henson
 A Christmas Carol – Die Nacht vor Weihnachten, US-amerikanischer Fantasyfilm 1999, Regie: David Hugh Jones
 Eine Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens – Musical (Originaltitel A Christmas Carol), US-amerikanische Musical-Verfilmung 2004, Regie: Arthur Allan Seidelman
 Disneys Eine Weihnachtsgeschichte (Originaltitel: A Christmas Carol), US-amerikanischer Fantasyfilm 2009, Regie: Robert Zemeckis
A Christmas Carol (2019), britische Miniserie 2019, Regie: Nick Murphy